Лос Полворинес има више значења:

 Лос Полворинес (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Полворинес (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику